Колоколов — русская семинарская фамилия. Образована от слова «колокол». Известные носители:

 Колоколов, Александр Николаевич (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Колоколов, Василий Иванович (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Колоколов, Всеволод Сергеевич (1896—1979) — советский китаист.
 Колоколов, Геннадий Алексеевич, (1923—2002) — советский машиностроитель, гендиректор НПО «Прогресс».
 
 
 
 Колоколов, Руслан Николаевич (род. 1966) — советский и украинский футболист,
 Колоколов, Сергей Александрович (1868—1921) — дипломат Российской империи.
 Колоколов, Сергей Викторович (1962—2008) — советский гребец-байдарочник.

См. также 
 Колокольников
 Колокольцов